Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2019 проводился в городе Ставангер (Норвегия) c 20 по 27 апреля 2019 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате принимали участие 27 мужских и 16 женских команд. Чемпионат проводился в 18-й раз.

Впервые в чемпионате участвовала женская сборная Гонконга.

В мужском турнире чемпионом стала (11-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Третье место заняла сборная США, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Шотландии.

В женском турнире чемпионом стала (13-й раз в своей истории и 3-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную США. Третье место заняла сборная Швейцарии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Швеции.

Чемпионат проходил одновременно и в одном спортивном комплексе (но на разных площадках) с чемпионатом мира среди смешанных пар 2019.

Официальный хештег чемпионата: #WSCC2019 .

Формат турнира

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

  Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

Группа A

Группа B

  Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2019

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (веб-архив)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир)

2019
Международные соревнования по кёрлингу в Норвегии
Спорт в Норвегии в 2019 году
Апрель 2019 года
Международные спортивные соревнования в Ставангере